Vartislau IX  (ou Varcislau IX) (nascido por volta de 1400 – Wolgast, 17 de abril de 1457) foi um Duque da Pomerânia-Wolgast. Era o filho mais velho do Duque Barnim VI da Pomerânia e de Verônica de Hohenzollern, da Casa de Grifo.

Vartislau IX reinou de 1417 até sua morte, em 1457.

Em sua juventude, Vartislau IX teve algumas experiências ruins. O Alto Marechal da Pomerânia-Wolgast, Degener Buggenhagen, foi assasinado diante de seus olhos, em 1417 (ou 1419) por Henneke von Behr, Conselheiro de Regência da Duquesa Inês de Saxe-Lauemburgo (viúva de Vartislau VIII, tio de Vartislau IX). Henneke fez isso porque Deneger tinha assasinado Curdt Bonow, outro Conselheiro da duquesa. Henneke von Behr foi processado. Algumas fontes dizem que ele se afogou, tentando escapar do castelo de Usedom, outras fontes dizem que ele foi feito prisioneiro em seu castelo, em Nustrow, e executado em Stralsund. Provavelmente influenciado por estes eventos, Varcislau IX concordou com as cidades e com a nobreza de seu país na criação de um Tribunal Quaternário, para garantir o estado de direito.

A partir de 1425, Vartislau teve que dividir o poder na Pomerânia Ocidental, ao norte do Rio Peene, com seu irmão, Barnim VII, e seus primos, Barnim VIII e Swantibor III. No entanto, ele sobreviveu a todos eles e, no fim de sua vida, governou a Pomerânia-Wolgast, a oeste do Rio Świna, sozinho. Como seus primos, em Estetino, ele teve de lidar com as ambições da Casa de Hohenzollern, que governou a vizinha Brandemburgo, de 1411 em diante. Sua preocupação estava focada nos domínios de brandemburgos de Torgelow e Pasewalk, que os Duques de Wolgast mantinham, desde 1369, como garantias de um empréstimo. Um tratado de paz , em 1448, transferiu a propriedade desses domínios à Pomerânia.

No, assim chamado, Privilégio de Ouro, de 1452, Varcislau fez vastas concessões às cidades, especialmente a poderosa cidade de Stralsund (liderada pelo prefeito Otto Voge). Um legado duradouro foi a fundação da Universidade de Greifswald, em 1456. Ele morreu apenas seis meses após a abertura oficial da alma mater de Greisfwald, mas tinha conseguido subsídios numerosos e a jovem universidade estava financeiramente segura.

Casamento e descendência 
Vartislau desposou, em 1420, Sofia de Saxe-Lauemburgo, filha de Érico IV, Duque de Saxe-Lauemburgo. Eles tiveram 4 filhos:
Érico II da Pomerânia
Vartislau X da Pomerânia
Isabel
Cristóvão (que morreu cedo).

Ascendência

Fontes

Referências 

Nascidos na década de 1400
Mortos em 1457
Casa de Grifo